Martin-Gropius-Bau steht für:

 Martin-Gropius-Bau in Berlin-Kreuzberg
 Martin-Gropius-Bau (Koblenz) in Koblenz-Ehrenbreitstein
 Martin Gropius Krankenhaus in Eberswalde